Farquhar – archipelag należący do Wysp Zewnętrznych na Seszelach
 Farquhar – atol w archipelagu Farquhar na Seszelach
 Port lotniczy Farquhar na Seszelach
 USS "Farquhar" – niszczyciele US Navy
 (5256) Farquhar – planetoida z pasa głównego asteroid

 osoby noszące nazwisko Farquhar:
 Doug Farquhar – amerykański piłkarz
 George Farquhar – angielski dramaturg pochodzenia irlandzkiego
 Marion Jones Farquhar – amerykańska tenisistka
 Robert Wallace Farquhar – as myśliwski Royal Air Force z okresu I wojny światowej
 Stuart Farquhar – nowozelandzki oszczepnik